Lumban Huayan (Sosa), een plaats in Indonesië
Lumban Huayan (Sayur Matinggi), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing